Марияна и Виктория е български попфолк дует, създаден през 2001 година. През 2004 година издават дебютния си албум „Любовта е съдба“. През 2003 година участват във фестивала Тракия фолк. Дуетът е издаван от Пайнер.

Дискография 
 Любовта е съдба (2004)

Български попфолк групи
Български момичешки групи
Основани в България през 2001 година